Jako růže z Jericha může být označováno několik různých rostlin, nápadných svou hygroskopickou schopností:

 choulivka jerišská (Anastatica hierochuntica) z čeledi brukvovitých
 Selaginella lepidophylla – druh vranečku z aridních oblastí USA a Mexika
 Pallenis hierochuntica z čeledi hvězdnicovitých

Externí odkazy